Rolling Green Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rolling Green Township (Minnesota)
 Rolling Green Township (North Dakota)
 Rolling Green Township (South Dakota)